Ремочотаре има више значења:

 Ремочотаре (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ремочотаре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику